Čierna Lehota ist der Name folgender Orte:

 Čierna Lehota (Bánovce nad Bebravou), Ortschaft im Okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, Slowakei
 Čierna Lehota (Rožňava), Ortschaft im Okres Rožňava, Košický kraj, Slowakei